«Зевахим», также «Зебахим», «Звахим»; , zevachim (мн. ч. от זבח — «жертвоприношение») — трактат в Мишне, Тосефте и вавилонском Талмуде, первый в разделе «Кодашим» («Святыни»). Трактат представляет собой свод законов и правил, соблюдаемых при жертвоприношении. В Тосефте этот трактат называется «Корбанот» (קורבנות, значение слова такое же — «жертвоприношения»), между тем как в Талмуде он носит другое, по-видимому, более древнее название «Шхитат кодашим» (שחיטת קדשים, забой сакральных животных).

Предмет рассмотрения

Содержание 
Трактат Зевахим в Мишне состоит из 14 глав и 101 параграфа.
 Первая глава рассматривает случай, когда совершающий жертвоприношение во время резки или другого важного момента ошибочно предполагал, что приносит жертву другого типа. Так, пасхальная или искупительная жертва в этом случае становится негодной (, пасул).
 Глава вторая разбирает вопрос, что делает жертву негодной и что делает её осквернённой (, пигул). Согласно буквальному смыслу текста Торы жертва становится осквернённой, если её мясо ели после установленного законом срока. Но в этом случае получается осквернение задним числом, и раввины не согласны с таким пониманием текста: они считают жертву осквернённой только, если приносящий её имеет намерение есть от неё или вознести её на жертвенник позже установленного срока.
 Глава третья перечисляет случаи, когда жертва остаётся годной («кашер», כשר) несмотря на ошибки в порядке её принесения. Например, душевное настроение человека оказывает влияние на жертву лишь в двух случаях: если приносящий жертву задумывает есть от неё позже установленного законом срока или вне определённого для этого места.
 Глава четвёртая заключает правила окропления жертвенника кровью и исчисление тех типов жертв, на которые не распространяется закон о «пигул» (например, жертвоприношение язычника); в конце следует ответ на вопрос, во имя чего приносятся жертвы.
 Глава пятая содержит краткий обзор жертвоприношений по их видам. Определяются, в каких местах храмового двора совершается заклание различных жертв сообразно степеням их святости; также где и как совершается кропление жертвенной кровью; где, кем и в течение какого времени употребляется в пищу мясо того или другого типа жертвы. В главе представлена классификация жертв, систематизированная по степеням их святости, и по месту и времени, установленным для совершения тех или других моментов при приношении каждой из них. Прочтение этой главы включено в современную утреннюю молитву.
 Глава шестая описывает порядок принесения хлебных приношений и жертв из птиц. 
 Глава седьмая приводит дальнейшие подробности принесения искупительной жертвы и жертвы всесожжения из птиц.
 Глава восьмая устанавливает правила, регулирующие случаи смешения животных, посвящённых в различные жертвы, и смешения крови различных жертв между собой.
 Глава девятая определяет, в каких случаях вознесенное на жертвенник освящается и не может быть взято обратно (такую же силу имеет и священная утварь храма).
 Глава десятая трактует о последовательности принесения различных жертв — какие из них предшествуют другим; так, ежедневная жертва всесожжения (תמיד, тамид) предшествует дополнительной жертве (מוסף, мусаф), субботней и праздничной; также о правилах, относящихся к употреблению в пищу священниками частей жертв.
 Глава одиннадцатая рассматривает, в каких случаях одежда или посуда, на которые попала капля жертвенной крови, подлежат очищению путём омовения.
 Глава двенадцатая: определяет порядок разделения долей от жертв между священниками; порядок обращения с кожей от жертвоприношений — в каких случаях кожа жертвы принадлежит её владельцу и в каких — священникам; где сжигаются принесённые в жертву за грех быки и козлы, и при каких условиях одежда сжигающего их становится ритуально нечистой. 
 Глава тринадцатая трактует об ответственности за принесение жертв вне храма.
 Глава четырнадцатая определяет случаи освобождения от ответственности за принесение жертв вне храма. Здесь Мишна переходит к законам, которые уже в эпоху её составления имели только историческое значение — законам жертвоприношений, действовавшим до постройки храма. Мишна утверждает: до установки Скинии жертвы приносились на частных алтарях — «бамот» (; возвышенное место), и первенцы исполняли роль священников; при существовании Скинии запрещалось приносить жертвы на «бамот», а служить разрешалось только Ааронидам-священникам; затем в Гилгале снова разрешили жертвоприношения на «бамот», но с перенесением религиозного центра в Шило был восстановлен запрет жертвоприношений вне этого центра; в Номве и Гаваоне, однако, возобновили разрешение приносить жертву на высотах, которое с устройством храма в Иерусалиме было отменено окончательно и навсегда.

Затрагиваемые темы 
 Тосефта, 6:11 подробно описывает устройство жертвенника.
 Тосефта, 11:1 толкует название мирной жертвы («Шламим») как производное от слова «Шалом» (мир), потому что эта жертва приносится тем, кто пребывает в мире, то есть в благополучии; другое объяснение: при этой жертве все — жертвенник, священник и приносящий жертву — получают свою часть, так что все остаются довольны.
 Тосефта, 13:6 приводит хронологию периодов, в течение которых священными местами служили у евреев сначала Скиния в пустыне, затем Галгал, Силом, Номва и Гаваон, и, наконец, храм в Иерусалиме.

Гемара в вавилонском Талмуде содержит интересные предания агадического характера. Имеется легенда о том, как царь Давид определил место, которое предназначено для постройки храма (54б). По возвращении евреев из вавилонского плена между ними находились три пророка:
 один из них указал место, на котором был построен первый храм, следовательно, там же должен быть возведён и второй храм;
 другой сообщил народу о том, что можно свободно приносить жертвы, хотя храм ещё и не построен;
 третий установил, что Тора должна быть написана квадратным шрифтом («ашурит»; 62а).

Сообщается и о том, что во время Синайского откровения глас Божий был слышен по всему миру и что все народы земли содрогнулись и обратились к пророку Валааму, который им объяснил истинную причину данного феномена (116а).

Примечания 

Мишна
Талмуд
Жертвоприношения в иудаизме